Прокопович, Николай:
 Прокопович, Николай Константинович (1925—2005) — советский и российский актер театра и кино.
 Прокопович, Николай Яковлевич (1810—1857) — поэт, друг Н. В. Гоголя, редактор его первого «Собрания сочинений».